Ko Yong-hui, född 26 juni 1952 i Osaka i Japan, död 13 augusti 2004 i Paris i Frankrike, var den nordkoreanske ledaren Kim Jong-ils tredje kända partner, även om det är oklart om hon var hans maka eller älskarinna.

Ko tillhörde den koreanska minoriteten i Japan och utbildades till dansös. Hon kom till Nordkorea i början på 1960-talet och tilldrog sig Kim Jong-ils uppmärksamhet som medlem i dansgruppen Mansudae. Hon födde tre barn med Kim Jong-il: Kim Jong-chul, Kim Jong-un och Kim Yo-jong. Ko har ofta beskrivits som Kim Jong-ils favorit, men framträdde aldrig offentligt.

Hon avled enligt osäkra uppgifter av cancer i Paris, dit hon begett sig för att få behandling. Enligt uppgifter från Sydkorea var det Ko som valde ut Kim Ok som Kim Jong-ils sekreterare.

År 2012 byggde Kim Jong-un en grav för Ko på kullen Taesŏng-san.

Släktträd

Källor
North Korea Leadership Watch

Noter 

Födda 1952 
Avlidna 2004
Personer i Nordkorea under 1900-talet
Personer från Osaka
Kvinnor
WP:Projekt Korea